Мандрівники — американо-канадський науково-фантастичний телесеріал (2016—2018).
 Мандрівники — 15-й епізод п'ятого сезону серіалу «Цілком таємно».
 Мандрівники — американський бойовик 1979 року.
 Мандрівники у часі — американський фантастичний фільм 1997 року.
 Мандрівники — науково-фантастичний фільм режисера Ніла Бергера, який вийшов у 2021 році.

Див. також 
 Мандрівник (значення)